Contea di Brunswick o Brunswick County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Brunswick (Carolina del Nord)
 Contea di Brunswick (Virginia)

Contea di Brunswick era una contea del ducato medievale di Sassonia, in  Germania:
 Contea di Brunswick (Sassonia)